Słowo na L () – amerykański serial telewizyjny produkowany przez telewizję Showtime. Przedstawia życie grupy lesbijek i biseksualistek oraz ich przyjaciół, rodziny i kochanków w West Hollywood (Los Angeles).

Serial został stworzony i jest produkowany przez Ilene Chaiken. Jest realizowany w Coast Mountain Films Studios w Vancouver. Pierwszy odcinek został wyemitowany w USA 18 stycznia 2004 roku. Powstało sześć sezonów serialu. Ostatni, ósmy odcinek sezonu szóstego został wyemitowany 8 marca 2009 roku.

W Polsce serial jest emitowany od 4 lipca 2009 roku na kanale Fox Life.

Obsada

Tytuł serialu 
Pierwotnie nazwa serialu miała brzmieć Earthlings, co jest rzadko używanym slangowym określeniem lesbijek. Wyrażenie "the L word" jest używane w zastępstwie słowa "lesbijka" co najmniej od czasów sztuki My Blue Heaven Jane Chambers z 1981, w której postać wyjąkała: "You're really…? The L-word? Lord God, I never met one before."

W serialu pojawiają się także inne "słowa na L", np. wszystkie odcinki, z wyjątkiem pierwszego (Pilot), mają tytuły rozpoczynające się od litery L, tytułowa plansza ma w tle szeregi haseł na L, odnoszących się do tematyki filmu (m.in. lust - pożądanie, liberal - liberalny, love - miłość).

Spis odcinków

Emisja serialu na świecie 
 Ameryka Łacińska: Warner Channel
 Australia: Network Seven (sezony 1-2), W. Channel (sezony 1-2), Movie Extra (od sezonu 3)
 Argentyna: Warner Channel
 Belgia: VijfTV
 Filipiny: 2nd Avenue
 Finlandia: Subtv
 Francja: Canal+
 Hiszpania: Canal+
 Holandia: Rtl 5
 Irlandia: Channel 6
 Izrael: Yes Stars
 Japonia: FOXlife HD
 Kanada: Showcase Television
 Quebec: illico on demand (sezony 1-2), ARTV (sezony 3-4)
 Korea Płd.: Catchon
 Litwa: Tango TV
 Niemcy: ProSieben
 Norwegia: TV3
 Nowa Zelandia: Prime TV
 Polska: Fox Life (od lipca 2009)
 Portugalia: RTP2 i FOX Life
 RPA: Series Channel DSTV
 Szwecja: TV400 (od sezonu 4 i powtórki sezonów 1-3), TV3 (sezony 1-3)
 Węgry: Cool TV
 Wielka Brytania: Living
 Włochy: Jimmy
 Czechy: Prima love

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 Oficjalna strona serialu
 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne o tematyce LGBT
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2009
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles
Seriale telewizji Showtime